Martiago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Martiago (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Martiago (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar